Ногкау (, дословно «новое село») — название населённых пунктов:

Грузия 
 Ногкау — село в Казбегском муниципалитете.

Россия 
 Ногкау — село в Мизурском сельском поселении Алагирского района Северной Осетии.
 Ногкау — село в Ногкауском сельском поселении Алагирского района Северной Осетии.
 Ногкау — село в Гуларском сельском поселении Ирафского района Северной Осетии.

Южная Осетия 
 Ногкау — село в Дзауском районе.
 Ногкау — село в Знаурском районе.
 Ногкау (Цхинвальский район)